Cooper Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooper Mountain (Alabama)	
 Cooper Mountain (Alaska)	
 Cooper Mountain (Arkansas)	
 Cooper Mountain (Fremont County, Colorado)	
 Cooper Mountain (Saguache County, Colorado)	
 Cooper Mountain (Summit County, Colorado)	
 Cooper Mountain (Maine)	
 Cooper Mountain (Oregon)	
 Cooper Mountain (Tennessee)	
 Cooper Mountain (Henderson County, Texas)	
 Cooper Mountain (Kent County, Texas)	
 Cooper Mountain (Virginia)	
 Cooper Mountain (Washington)	
 Cooper Mountain (West Virginia)